Agnieszkowo, village de la voïvodie de Mazovie ;
 Agnieszkowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie.